Csillag est un prénom hongrois féminin.

Personnalités 

 Balázs Csillag (1979-), athlète hongrois ;
 Dárius Csillag (1995-), footballeur hongrois ;
 Endre Csillag (1957-), guitariste hongrois ;
 Krisztián Csillag (1975-), footballeur hongrois ;
 Levente Csillag (1973-), athlète hongrois ;
 Róza Csillag (1832-1892), chanteuse austro-hongroise mezzo-soprano d'opéra ; 
 Sidonie Csillag (1900-1999) analysante de Sigmund Freud ;
 Teréz Csillag (1862–1925), actrice hongroise.

Équivalents 
Étoile

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom féminin